Plaatsen in de Verenigde Staten:

Personen
Fulton J. Sheen (1895 - 1979), een Amerikaans aartsbisschop en televisiepersoonlijkheid
Francis Fulton-Smith (*1966), een Duitse acteur
Robert Fulton, een Amerikaanse ingenieur